Mužská dvouhra China Open 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do singlové soutěže pekingského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl první hráč světa Rafael Nadal ze Španělska, který na okruhu absentoval pro zranění kolena od zářijového US Open.

Vítězem se stal 26letý Gruzínec Nikoloz Basilašvili, jenž ve finále zdolal argentinskou světovou čtyřku a nejvýše nasazeného Juana Martína del Potra po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně i v rámci okruhu ATP Tour si po triumfu z German Open 2018 připsal druhé turnajové vítězství. Premiérově se posunul do první světové třicítky, když mu na žebříčku ATP z 8. října 2018 patřila 23. příčka. Del Potro prohrál v roce 2018 čtvrté z šesti finále, s úhrným kariérním poměrem finálových duelů 22–17.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

China Open 2018